Andrzej Urbański (1954-2016) – polski polityk, dziennikarz i publicysta.
 Andrzej Urbański (1947-2019) – polski duchowny katolicki, przełożony generalny salwatorianów, misjonarz.
 Andrzej Urbański (1953-2016) –  polski kulturysta i działacz sportowy.
 Andrzej Urbański (ur. 1957) – polski archeolog, kustosz i muzealnik.